Хімич — українське прізвище.

Відомі носії:
 Хімич Ігор Іванович — український футболіст та тренер.
 Хімич Таміла Миколаївна — українська футболістка.

Див. також 
 Химич
 Хіміч

Українські прізвища